JIR est un sigle qui peut désigner :
 Journal de l'île de La Réunion, un quotidien régional français de l'île de La Réunion.

JiR est un sigle qui peut désigner :
 , une équipe de course de motos basée à Monte Carlo qui a participé à la série MotoGP de 2005 à 2008 et de 2010 à 2015 dans la catégorie Moto2.

Voir aussi 
 Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion (HUC-JIR), un séminaire juif ayant trois campus aux États-Unis et un à Jérusalem